Legg Mason Tennis Classic, torneig de tennis masculí del circuit ATP
 Citi Open, torneig de tennis femení del circuit WTA